Julin ist der Familienname folgender Personen:

 Anatoli Iwanowitsch Julin (1929–2002), sowjetischer Leichtathlet
 Andrea Julin (* 1994), finnische Skilangläuferin
 Christian Julin-Fabricius (1802–1875), deutsch-dänischer Dichter, Pädagoge, Übersetzer und Jugendbuchautor
 Harald Julin (1890–1967), schwedischer Schwimmer und Wasserballspieler
 Jessica Julin (* 1978), finnische Fußballspielerin
 Magda Julin (1894–1990), schwedische Eiskunstläuferin

Siehe auch:
 Yulin